Tiempo final hace referencia a varios artículos:

Serie de televisión
 Tiempo final (Argentina) (2000-2002), serie de televisión argentina;
 Tiempo final: en tiempo real (2005-2006), versión chilena de la anterior;
 Tiempo final (serie de televisión) (2007-2009), nueva versión de las anteriores que produjo Fox para Latinoamérica.